La batalla de Geonosis es un enfrentamiento armado que toma lugar al final de la película Star Wars - Episodio II: El ataque de los clones (2002), segunda película de la segunda trilogía de Star Wars, dirigida por George Lucas.

Los combatientes son, por un lado, los Jedi y el ejército clon, y, por el otro bando, el ejército separatista del Conde Dooku.

Desarrollo de la batalla 
La batalla de Geonosis comenzó en la arena principal de ese planeta, donde los geonosianos dirigían sus rituales y sus ejecuciones públicas. Los caballeros Jedi Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi se encontraban capturados, debido a los intentos de Anakin y de la senadora Padmé Amidala para rescatar a Obi-Wan. Desde el palco, todo era observado por el soberano de Geonosis, el Conde Dooku y sus guardias, incluido Jango Fett. Así fue como soltaron a la arena a tres bestias, un nexu, un acclay y un reek, para acabar con los tres cautivos. Pero tras Dooku hizo su aparición el maestro Mace Windu, quien puso el sable de luz sobre el cuello de Jango Fett para que no se interpusiera, y amenazó al Conde Dooku para que liberara a la senadora y los dos Jedi, haciendo su aparición un pequeño ejército de Jedi. Pero Dooku mandó al ejército droide, con el nuevo superdroide de combate entre las filas, a combatir a los Jedi. Y así comenzó la batalla.

Windu se lanzó a la arena a combatir a los droides junto al resto de los Jedi, y Jango fue tras él. Pero en la pelea entre el Jedi y Jango se interpuso el reek, atacando a ambos, sobre todo a Jango. Windu mató al animal. Aturdido por los ataques del reek, Jango caminó intentando tomar el sable de Windu, el cual se había caído lejos de él por una embestida de la bestia. Pero Windu fue más rápido, tomó el sable y lo decapitó. Mientras tanto, Anakin y Padmé trataban de protegerse del peligroso nexu. Obi-Wan peleaba con el acclay y acabó con él cuando le dieron un sable de luz y atravesó el cuello de la bestia. Los Jedi restantes eran acometidos por droides de batalla y droidekas, y fue entonces cuando los Jedi fueron rodeados y el Conde Dooku les ofreció que se rindieran, pero los Jedi se negaron, provocando que Dooku mandase su fusilamiento. Pero en ese momento apareció el maestro Yoda acompañado por el ejército de clones, que, tras rescatar a los Jedi supervivientes, salieron de la arena para librar la batalla fuera. Allí fue cuando desplegaron sus naves y vehículos sobre el planeta, incluidos los AT-TE, y arremetieron contra el ejército de la Federación de comercio. Dooku se vio obligado a huir, y lo que parecía una orden perdida, se convirtió en una batalla arrasadora. El maestro Yoda negó que fuera una victoria, "…la Guerra clon, comenzado ha…" fueron sus palabras finales en la película, mientras los Jedi Anakin y Obi Wan continuaban para seguir al escapado Conde Dooku, desapareciendo del mar de dunas del arenoso planeta Geonosis. Cuando Dooku se metió en un puesto de mando geonosiano, Obi Wan y Anakin lo siguen adentro. Entonces se libró una pelea entre Dooku y los dos Jedi, donde los dos últimos resultan heridos y Yoda llega para luchar contra Dooku. El sith escapa y le ponen un brazo robot a Anakin, quien había perdido su brazo derecho en la pelea con Dooku.

Referencias 

Batallas de Star Wars
Guerras Clon